Andrzej Biernat (1928–2007) – polski lekkoatleta, trener biegów długodystansowych, pięciokrotny medalista Mistrzostw Polski
 Andrzej Biernat (ur. 1949) – polski historyk, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 Andrzej Biernat (ur. 1960) – polski polityk, nauczyciel, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, minister sportu i turystyki

Zobacz też